Clarksburg (Maryland)
Clarksburg (Missouri)
Clarksburg (Ohio)
Clarksburg (Tennessee)
Clarksburg (Virgínia Ocidental)

Desambiguações de topônimos